Melanthios (griechisch Μελάνθιος Melánthios, latinisiert Melanthius) bezeichnet:

 Melanthios (Sohn des Dolios), einen Ziegenhirten in der Odyssee
 Melanthios von Rhodos, ein akademischer Philosoph und Tragödiendichter des 2. Jahrhunderts v. Chr.
 Melanthios von Athen, Historiker und Kultschriftsteller des 4. Jahrhunderts v. Chr.
 Melanthios (Fluss), einen Fluss an der Nordküste von Pontos, heute Melet Çayı
 Melanthius, eine Figur im Fantasyfilm Sindbad und das Auge des Tigers